Созопол — топоним в Болгарии
 Созопол — город;
 Созопол — община.

Также:
 «Созопол» — футбольный клуб.